Šoltys (starší označení pro rychtáře) je české příjmení. Nosí ho tyto osobnosti:

 Andrej Šoltys, (1882–???), slovenský a čs. politik, prvorepublikový poslanec za agrárníky
 Jindřich Šoltys, (1902–1970), český fotbalista
 Vladimír Šoltys, (* 1951), český politik, bývalý poslanec PSP za ODS
 Lukáš Šoltys, český ergonom

Podobná příjmení 
 Šoltés
 Scholtis